WarGames, Wargames oder War Games ist der Titel folgender Filme:
 WarGames – Kriegsspiele (Originaltitel WarGames), US-amerikanischer Spielfilm von 1983
 War Games 2: The Dead Code (Originaltitel Wargames: The Dead Code), US-amerikanischer Spielfilm von 2008
 The War Games, eine Folge der britischen SF-Fernsehserie Doctor Who von 1969, siehe Doctor Who/Episodenliste#Staffel 6

Siehe auch:
 Wargame
 The War Game